Кубок Італії з футболу 1985—1986 — 39-й розіграш Кубка Італії з футболу. У турнірі взяли участь 48 італійських клубів. У фіналі «Рома» виграла у «Сампдорії» і вшосте завоювала Кубок Італії.

Груповий раунд

Група A 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

Група H 

Результати

1/8 фіналу 

|}

1/4 фіналу 

|}

1/2 фіналу 

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>7/14 червня 1986

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на transfermarkt 
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1985–1986
Італія
Італія
1985 в італійському спорті
1986 в італійському спорті